Palmetto Point ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Palmetto Point (St. Kitts), Ort im Trinity Palmetto Point Parish, St. Kitts und Nevis
 Palmetto Point (Barbuda), Kap und Ortslage auf Barbuda